Nikoline Nielsen kan henvise til:

 Nikoline Nielsen (brygger) (1874 - 1951) – dansk brygger og grundlægger af Faxe Bryggeri
 Nikoline Nielsen (sodavand) – serie sodavand fra Faxe Bryggeri opkaldt efter grundlægger
 Nikoline Nielsen (håndboldspiller) (født 1987)– dansk håndboldspiller.